

Lokalizacje

Niemcy 
 Waidach – dzielnica Pottensteinu
 Waidach – dzielnica gminy Lengdorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding

Zobacz też 
 Waidacher
 Weidach